Ива́н Ива́нович Фи́рсов:
 Фирсов, Иван Иванович (1916—1985) — Герой Советского Союза.
 Фирсов, Иван Иванович (род. 1926) — писатель-маринист.
 Фирсов, Иван Иванович (1733—1785?) — русский живописец.